Санкт-Радегунд-бай-Грац () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Грац-Умгебунг. . Официальный код — 60642.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханнес Коглер (АНП) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 Зелёные занимают 3 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии